I7, i7, I-7 ou I07 peut faire référence à :
 BMW i7, une automobile électrique du constructeur allemand BMW ;
 Core i7 d'Intel, le nom commercial d'une gamme de processeurs présentée en 2008 ;
 I-7, un porte-avions sous-marin de la marine impériale japonaise de classe Junsen III ;
 la maladie rhumatismale de la valvule tricuspide (I07), d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres